Жемчужников Володимир Михайлович — російський поет українського походження, брат Олексія та Лева Жемчужникових.
 Жемчужников Іван Іванович (1918—1992) — Герой Радянського Союзу.
 Жемчужников Лев Михайлович — український і російський художник.
 Жемчужников Олексій Михайлович — російський ліричний поет, сатирик і гуморист українського походження, брат художника Л. М. Жемчужникова і поета В. М. Жемчужникова.
 Жемчужников Юрій Аполонович — російський і радянський геолог, спеціаліст в галузі геології і петрографії вугілля,

Російські прізвища